Slavětín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Slavětín (okres Havlíčkův Brod)
 Slavětín (okres Louny)
 Slavětín (okres Olomouc)
 Slavětín nad Metují (okres Náchod)